Die Weltcupsaison 2018/19 der Nordischen Kombination begann am 24. November 2018 in Ruka und endete am 17. März 2019 in Schonach. Die Saison bestand aus insgesamt 21 Einzelwettbewerben, einem Team-Wettbewerb und zwei Teamsprint-Wettbewerben. Zum ersten Mal seit der Saison 2008/09 wurde am 1. Dezember 2018 in Lillehammer wieder ein Massenstart-Wettbewerb durchgeführt.

Den Gesamtweltcup gewann erstmals der Norweger Jarl Magnus Riiber.

Unterhalb des Weltcups war der Continental Cup der Nordischen Kombination 2018/19 als zweithöchste Wettkampfserie des Winters angesiedelt.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Continental Cup der Nordischen Kombination 2018/19
 Liste der Gesamtweltcupsieger in der Nordischen Kombination

Weblinks 
 

Weltcup der Nordischen Kombination
Nordische Kombination